Ньясазавр ( — назву дано по озеру Ньяса) — рід динозавроподібних (Dinosauriformes) рептилій, що жили в середньому тріасі (245—242 млн років тому, формація Манда) на території сучасної Танзанії. Можливо, є найдавнішим представником динозаврів із відомих науці. Вид Nyasasaurus parringtoni був знайдений на території сучасної Танзанії і вперше описаний у 1956 р. в докторській дисертації англійського палеонтолога Алана Дж. Черіджа (Alan J. Charig), але формальний опис було складено лише наприкінці 2012 року.

Вважається, що предки динозаврів почали стрімко розвиватися після самого катастрофічного в історії Землі пермсько-тріасового вимирання, яке сталося приблизно 252 млн років тому. Цей катаклізм знищив звіроящерів із класу терапсид, що домінували в попередні епохи, самі просунуті представники яких були більше схоже на ссавців, ніж на рептилій.

Це дозволило їхнім конкурентам-архозаврам зайняти домінуючі позиції і перетворитися на «класичних» динозаврів до початку юрського періоду. Довгий час одними з перших динозаврів вважалися еораптори — невеликі рептилії, які мешкали на території сучасної Аргентини 230 млн років тому.

Група палеонтологів під керівництвом Стерлінга Несбітта з університету штату Вашингтон у Сіетлі (США) виявила несподіваного «конкурента» для еорапторів, вивчаючи колекцію скам'янілостей у Національному історичному музеї Лондона.

Увагу Несбітта і його колег привернули шість хребців і плечова кістка рептилії, витягнуті з відкладень середнього тріасу в Танзанії відомим британським палеонтологом Френсісом Паррингтоном у 1934 р.

Науковці проаналізували внутрішню будову кісток і виявили, що вони належали вкрай примітивному динозавру середніх розмірів. Дослідники дали йому назву Nyasasaurus parringtoni, на честь першовідкривача останків і озера Ньяса, де вони були виявлені.

Кісткова тканина ньясозавра на 100 % збігається з такою у представників надряду динозаврів. Це дуже гарний приклад так званих «перехідних скам'янілостей» — структура тканини свідчить про те, що Nyasasaurus ріс так само швидко, як й інші примітивні ящери, але повільніше, ніж пізні. Ньясозавр був досить великим динозавром — завдовжки досягав до 3 м, заввишки — до 1 м, а маса становила від 20 до 60 кг. Судячи по будові плечової кістки, Nyasasaurus parringtoni був двоногою твариною, і не використовував передні лапи для пересування.

Кладограма

Примітки

Посилання 
 Sterling J. Nesbitt, Paul M. Barrett, Sarah Werning, Christian A. Sidor та Alan J. Charig The oldest dinosaur? A Middle Triassic dinosauriform from Tanzania // Biology Letters 
 Nyasasaurus — Кандидат на роль найранішого динозавра
 Oldest Dinosaur Found from Discovery.com
 Discussion of «Nyasasaurus» from the Dinosaur Mailing List

Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2013